Ermita nova de Sant Vicent Ferrer (Agullent), ermita al camí del Calvari, en el municipi d'Agullent, Vall d'Albaida
 Ermita vella de Sant Vicent Ferrer (Agullent), ermita en la pujada del Calvari, al municipi d'Agullent, Vall d'Albaida
 Ermita de Sant Vicent Ferrer (Beneixama), edifici al llogaret del Salze a la comarca de l'Alt Vinalopó
 Ermita de Sant Vicent Ferrer de Borriol, edifici a la comarca de la Plana Alta
 Ermita de Sant Vicent Ferrer de les Coves de Vinromà, al Pla de Sant Vicent, en el camí del Mas dels Arcs, Plana Alta
 Ermita de Sant Vicent Ferrer (Llíria), al parc de Sant Vicent, al nord del nucli urbà de Llíria, Camp de Túria
 Ermita de Sant Vicent Ferrer de Llucena, construcció a l'entrada de la població des de Castelló de la Plana
 Ermita de Sant Vicent Ferrer (la Nucia), edifici a la partida del Captivador, la Nucia, la Marina Baixa
 Ermita de Sant Vicent Ferrer de Teulada, ermita en estil barroc consagrada a sant Vicent Ferrer al terme municipal de Teulada, Marina Alta